Messieurs les ronds-de-cuir désigne :
 Messieurs les ronds-de-cuir, roman de Georges Courteline (1893),ainsi que les adaptations cinématographiques qui en ont été tirées :
 Messieurs les ronds-de-cuir, film d'André Liabel (1914),
 Messieurs les ronds-de-cuir, film d'Yves Mirande (1936),
 Messieurs les ronds-de-cuir, film de Henri Diamant-Berger (1959),
 Messieurs les ronds-de-cuir, téléfilm de Daniel Ceccaldi (1978).